Der Fünfkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 wurde am 26. und 27. August 1954 im Stadion Neufeld in Bern ausgetragen.

Mit Silber und Bronze gab es zwei Medaillen für die Bundesrepublik Deutschland. Europameisterin wurde die Weltrekordinhaberin Alexandra Tschudina aus der Sowjetunion. Sie gewann vor Maria Sander. Bronze ging an Maria Sturm.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Die sowjetische Europameisterin Alexandra Tschudina verbesserte den bestehenden EM-Rekord auf 4526 Punkte – nach der heute gültigen Wertung von 1985: 3754 Punkte. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihr auf der Grundlage der damals aktuellen Wertung 178 Punkte, die Differenz nach heutiger Wertung hätte 354 Punkte betragen.

Durchführung 
Die fünf Disziplinen des Fünfkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt.

Gewertet wurde nach einer von 1952 bis 1954 gültigen Punktetabelle.

Ergebnis 

26./27. August 1954

Zur Orientierung und Einordnung der Leistungen sind zum Vergleich die nach heutigem Wertungssystem von 1985 erreichten Punktzahlen mitaufgeführt. Bezüglich der Platzierungen hätte es danach eine Verschiebung gegeben:
Die fünftplatzierte Sofja Burdulenko und die sechstplatzierte Maria Ilwicka hätten ihre Plätze tauschen müssen.

Aber diese Vergleiche sind nur Anhaltswerte, denn als Grundlage müssen die jeweils unterschiedlichen Maßstäbe der Zeit gelten.

Weblinks 
 1954 Bern European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 5. Juli 2022
 Women_Pentathlon.html Women Pentathlon V European Championships 1954 Bern (SUI), todor66.com (englisch), abgerufen am 5. Juli 2022
 Track and Field Statistics, EM 1954, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 5. Juli 2022
 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz, ifosta.de, abgerufen am 5. Juli 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

1954